Das Elizabeth Cross (dt.: Elisabeth-Kreuz) ist eine Auszeichnung für Angehörige von Mitgliedern der Britischen Streitkräfte, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Ausübung ihres Dienstes oder bei einem terroristischen Angriff gefallen sind.

Geschichte

Das Elizabeth Cross wurde von Königin Elisabeth II. am 1. Juli 2009 gestiftet, um alle britischen Soldaten und deren Angehörige zu ehren, die seit dem 1. Januar 1948 oder dem 27. September 1945 innerhalb des britischen Mandatsgebietes in Palästina im Dienst gefallen sind oder Opfer eines terroristischen Anschlags wurden.
Elisabeth II. verkündete die Stiftung der neuen Auszeichnung am 1. Juli 2009 über BFBS mit den folgenden Worten:

Quellen

Orden und Ehrenzeichen (Vereinigtes Königreich)
Elisabeth II. als Namensgeber
Erstverleihung 2009